Бардон — фамилия. Известные носители:

 Бардон, Патрисия (род. 1964) — ирландская оперная певица.
 Бардон, Седрик (род. 1976) — французский футболист.
 Бардон, Франц (1909—1959) — чешский мистик.
 Бардон, Энтони (род. 1993) — гибралтарский футболист.
 Бардон, Этьенн (род. 1943) — французский дирижёр.